San Materno di Milano, vescovo commemorato il 18 luglio
 San Materno di Colonia, vescovo commemorato il 14 settembre
 San Materno, frazione di Ascona nel canton Ticino
 San Materno, frazione di Mola di Bari in provincia di Bari
 Chiesa di San Materno, edificio religioso di Lecco
 Chiesa di San Materno, edificio religioso di Civitella Paganico in provincia di Grosseto